

События 
 Консулы Флавий Аманций и Марк Нуммий Альбин.
 Основание Ранней Лян.
 345—361 — Император Южного Китая Сыма Дань (Му-ди).
 ок. 345 — пророс Гранитский дуб.
 Основана древнеиндийская династия Кадамба.

Родились 
 Гу Кайчжи — китайский художник.
 Евагрий Понтийский — христианский богослов, византийский философ, монах.
 Евгений (узурпатор) — император-узурпатор Западной Римской империи.
 Руфин Аквилейский — римский церковный писатель.
 Флавий Афраний Сиагрий — римский политический деятель конца IV века.

Скончались 
 Около 345 — Николай Чудотворец, христианский святой, архиепископ Мир Ликийских (Византия).
 Нарн Бергамский — святой епископ Бергамо.

См. также

Примечания